Apium alpinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Apium alpinum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
alpinum